Il doppio  del Caloundra International 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Matthew Ebden e Samuel Groth erano i detentori del titolo, ma Ebden quest'anno non ha partecipato.

Groth ha fatto coppia con Adam Feeney, ma ha perso nel 1º turno contro John Peers e John-Patrick Smith.

Peers e Smith hanno battuto in finale John Paul Fruttero e Raven Klaasen 7–6(7–5), 6–4.

Teste di serie

  John Paul Fruttero /  Raven Klaasen (finale)
  Hsieh Cheng-peng /  Lee Hsin-han (quarti di finale)

  Divij Sharan /  Vishnu Vardhan (quarti di finale)
  Colin Ebelthite /  Marinko Matosevic (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Caloundra International 2012